Сан Витале има више значења:
 Сан Витале (Бјела), је насеље у Италији у округу Бијела, региону Пијемонт
 Сан Витале (Кунео), је насеље у Италији у округу Кунео, региону Пијемонт
 Сан Витале (Парма), је насеље у Италији у округу Парма, региону Емилија-Ромања
 Сан Витале (Перуђа), је насеље у Италији у округу Перуђа, региону Умбрија
 Сан Витале (Пезаро и Урбино), је насеље у Италији у округу Пезаро и Урбино, региону Марке
 Сан Витале (Равена), је насеље у Италији у округу Равена, региону Емилија-Ромања
 Сан Витале (Тревизо), је насеље у Италији у округу Тревизо, региону Венето
 Сан Витале (Верона), је насеље у Италији у округу Верона, региону Венето
 базилика Сан Витале